Rybny Potok – potok, dopływ potoku Jałowiec
 Rybny Potok – potok, dopływ rzeki Łososina
 Rybny Potok – potok, dopływ rzeki Soła
 Rybny Potok – potok, dopływ Suchego Potoku w dorzeczu Łososiny